Лиссабонский полумарафон проводится в Лиссабоне (Португалия) каждый год в марте. Является одним из самых популярных полумарафонов в мире. Статус марафон — высший золотой уровень по критерию IAAF Road Race Label Events. В 2010 году на трассе был установлен мировой рекорд эритрейским бегуном Зерсенаем Тадесе. В полумарафоне принимали участие практически все известные бегуны мира. Среди них можно выделить легендарного марафонца Хайле Гебреселассие, экс-рекордсмена мира в марафоне Пола Тергата, Роджерса Ропа, двукратную олимпийскую чемпионку Дерарту Тулу.

Впервые полумарафон состоялся в 1991 году. С 2008 года организаторы объявили о дополнительном вознаграждении в размере 50 000 € за установление мирового рекорда. Это привело к участию знаменитых спортсменов и установлению высшего мирового достижения 58.23. Также среди участников забега можно было выделить участие бывшего президента Португалии Жорже Бранку и премьер-министра Португалии Жозе Сократеша в 2005 году.

Больше всех раз выигрывали представители Кении. 11 раз мужчины и 14 раз женщины. В итоге 25 побед за 21 год проведения соревнований, это больше чем все вместе взятые страны.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Полумарафоны
Международные спортивные соревнования в Лиссабоне
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Португалии